«Барьерные договоры» (, ) представляли собой серию соглашений, подписанных и ратифицированных между 1709 и 1715 годами, которые создали буферную зону между Голландской Республикой и Францией, позволив голландцам занять ряд крепостей в Южных Нидерландах, управляемых испанцами или австрийцами. Крепости в конечном счете оказались неэффективными в качестве средства обороны, и договоры были отменены Австрией в 1781 году.

Предпосылки 

С 1672 по 1697 год серия войн с Францией продемонстрировала уязвимость Голландской республики к вторжению через испанские Нидерланды, что привело к дебатам о том, как проектировать укрепления, эффективные на равнинной местности Нидерландов и где их размещать. Это привело к появлению концепции передовой обороны или так называемых барьерных крепостей в Испанских Нидерландах для обеспечения стратегической глубины.

Было признано, что ни одно укрепленное место не может продержаться бесконечно. Республика была почти захвачена в 1672 году из-за скорости, с которой французы захватили крупные крепости, такие как Маастрихт, и её спасло только наводнение. Барьер должен был замедлить наступающую армию, чтобы дать голландцам время укрепить свою оборону без затрат на большую постоянную армию.

Рисвикский договор 1697 года разрешил голландцам разместить гарнизоны в ряде городов, включая Намюр и Ипр, но в феврале 1701 года французы быстро оккупировали их. Восстановление Барьера было основной целью Нидерландов во время Войны за испанское наследство и было определено в статье 5 Гаагского договора (1701), реформировавшего Великий Альянс. Барьер также имел экономический элемент, поскольку Мюнстерский мир 1648 года предоставил голландцам монополию на Шельду и сделал её протяженность предметом дискуссий, особенно с Великобританией. Устье Шельды было ключевым транспортным пунктом для европейского импорта и экспорта. Его контроль был ценным коммерческим активом и позволил купцам Амстердама серьезно подорвать торговлю своего коммерческого конкурента, Антверпена.

Первый договор (1709) 
Первый договор был подписан 29 октября 1709 года между Великобританией и Генеральными штатами и был обусловлен прежде всего необходимостью удержать голландцев в войне за испанское наследство. В обмен на поддержку голландцами протестантского правопреемства и приверженность продолжению войны Великобритания согласилась на Барьер, который фактически предоставил голландцам постоянный контроль над испанскими Нидерландами. Он включал Ньивпорт, Ипр, Менен, Лилль, Турне, Валансьен, Мобёж, Шарлеруа и Намюр. Британские коммерческие круги сочли эти условия чрезмерно щедрыми, поскольку они включали порты в Северной Фландрии, такие как Дендермонде и Гент, которые контролировали торговлю вдоль Шельды, а не блокировали потенциальные маршруты вторжения.

Второй договор (1713) 
В результате всеобщих выборов в Великобритании в 1710 году существующее правительство виги было заменено администрацией тори, получившей большую часть своей поддержки от могущественной торговой гильдии лондонского Сити. Были требования усилить защиту британского коммерческого доступа и исключить Остенде и Дендермонде из списка. Пересмотренный вариант был подписан 29 января 1713 года, в результате чего количество Барьерных крепостей сократилось до 15; Великобритания согласилась обеспечить согласие будущего правителя Испанских Нидерландов.

Третий договор (1715) 

Третий и последний договор подтвердил условия, содержащиеся в Раштаттском договоре 1714 года между Австрией и Францией, о создании постоянных австро-голландских вооруженных сил численностью от 30 000 до 35 000 человек, дислоцированных в Австрийских Нидерландах. Голландцы оплатили 40 % затрат, а Австрия — остальные 60 %, а также дополнительную единовременную выплату на содержание Барьера и его гарнизонов, которые были сокращены до семи, со смешанным гарнизоном в Дендермонде. Договор также продлил Мюнстерский договор 1648 года по Шельде, но обещал «равный режим» для голландской и британской торговли. Договор был подписан 15 ноября 1715 года и дополнительно детализирован двумя австрийско-голландскими соглашениями от 30 и 31 января 1716 года.

Последствия 
Голландская республика закончила войну в 1713 году фактическим банкротом, и защита, которая стоила им так дорого, оказалась иллюзорной. Австрийцы неохотно платили за крепости, которые они не контролировали, и крепости были быстро захвачены, когда в 1740 году началась война за австрийское наследство. После того, как Австрия объединилась с Францией в 1756 году, Барьер стал неактуальным. В 1781 году император Иосиф II объявил договор недействительным.

Однако сами форты были лишь частью голландской системы обороны; политические и дипломатические договоры были гораздо важнее, особенно потому, что Великобритания не могла позволить враждебной державе контролировать порты в Северной Фландрии, такие как Остенде. Согласие Великобритании действовать в качестве гаранта договора и предоставить голландцам военную поддержку против любого агрессора в конечном итоге оказалось гораздо более эффективным, чем сам Барьер. Тем не менее, во время французских революционных войн французские войска вторглись в Голландскую республику и захватили ее и основали Батавскую республику. Нидерланды прямо или косвенно оставались под французским контролем в течение почти двух десятилетий.

После поражения Наполеона I в 1815 году Нидерланды объединились с бывшими Австрийскими Нидерландами и Льежским епископством и стали Объединённым королевством Нидерландов. Более прочный и сложный Барьер был построен вдоль новой границы Нидерландов и Франции под руководством герцога Веллингтона, программа, которая была в основном завершена к 1820 году, но крепости стали частью Бельгии после обретения ею независимости в 1830 году.

Комментарии

Примечания

Источники 
 Afflerbach, Holger and Strachan, Hew (ed); How Fighting Ends: A History of Surrender. (OUP, 2012)
 Kubben, Raymond; Regeneration and Hegemony; Franco-Batavian Relations in the Revolutionary Era 1795—1803. (Martinus Nijhoff, 2011);
 Low,John and Pulling, F.S.; The Dictionary of English History; (Cassell, 1910);
 Myers, Denys; Violation of Treaties: Bad Faith, Nonexecution and Disregard (American Journal of International Law, 1917);
 Nolan, Cathal; Wars of the Age of Louis XIV, 1650—1715: An Encyclopedia of Global Warfare and Civilization (Greenwood, 2008);
 Veve, Thomas Dwight; The Duke of Wellington and the British Army of Occupation in France, 1815—1818. (Greenwood, 1992).

Международные договоры XVIII века
Договоры по алфавиту
Международные договоры Австрии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Великобритании
История Антверпена
1715 год